

Анастасьєвка — назва села Ганахлеба Гульрипського району Абхазії до 1949 року

Анастасьєвка — назва аулу Бозтобе Каргалинського району Актюбинської області до 2009 року

Анастасьєвка — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Анастасьєвка — село, Шегарський район, Томська область

Див. також 
 Анастасівка